Parti progressiste, en Afrique du Sud
 Parti progressiste allemand 
 Parti progressiste bavarois
 Parti progressiste, en Belgique
 Parti progressiste, au Brésil
 Parti progressiste du Canada, différent du Parti progressiste-conservateur du Canada
 Parti progressiste en Corée du Sud 
 Parti progressiste, au Danemark
 Parti progressiste, en Espagne
 aux États-Unis :
 Parti progressiste (États-Unis, 1912)
 Parti progressiste (États-Unis, 1924)
 Parti progressiste (États-Unis, 1948)
 Parti progressiste du Vermont
 Parti progressiste national, Finlande
  (1954-1984) autour de Spíros Markezínis
 Parti progressiste unioniste, en Irlande du Nord
 Parti progressiste, en Israël
 Parti progressiste, aux Philippines
 Parti progressiste, au Portugal
 Parti progressiste démocrate saint-marinais, à Saint-Marin
 Parti progressiste, à Singapour
 Parti progressiste national, en Suisse
 Parti progressiste démocrate, à Taïwan
 Parti progressiste mélanésien, au Vanuatu
 Parti progressiste martiniquais

Voir aussi